Джерард Остин «Джерри» Бейкер (11 апреля 1938 — 24 августа 2013) — американо-британский футболист. С 1955 по 1970 год он сыграл шестнадцать сезонов в шотландском и английском первом дивизионе. Он также сыграл семь матчей, забив два гола, за национальную сборную США в 1968—1969 годах.

Ранние годы 
Бейкер родился в шотландской семье в Нью-Рошелле, Нью-Йорк. В 1939 году его родители в течение короткого времени переехали в Ливерпуль, где родился брат Джерри, будущий игрок сборной Англии, Джо Бейкер. Их отец работал на торговом флоте во время Второй мировой войны и умер во время службы. Семья была эвакуирована в Шотландию, и братья воспитывались в Мотеруэлле.

Молодёжная карьера 
Бейкер посещал начальную школу Парк и среднюю школу Св. Джозефа. Он играл в футбол за «Крейгнюк Бойз Клаб» и продолжил молодёжную карьеру в Ланаркшире. Когда ему было четырнадцать, он подписал контракт с «Ларкхолл Тисл» и сыграл за клуб в шести матчах.

В мае 1949 года в возрасте 17 лет он перешёл в «Челси», где играл в молодёжной и третьей команде в 1955/56 сезоне. В следующем сезоне он сыграл в шести матчах за резервный состав (забил четыре гола), а также представлял третью команду. 26 сентября 1956 года Бейкер сыграл один матч за первую команду «Челси» против «Лутон Таун» в матче Южного Кубка прожектора. Он вернулся в Шотландию в конце 1956 года из-за тоски по дому.

Клубная карьера 
В декабре 1956 года Бейкер подписал контракт с клубом Первого дивизиона Шотландии, «Мотеруэлл», где он играл на позиции левого вингера. В течение следующих трёх лет он сыграл тринадцать матчей, забив четыре гола, за первую команду. В течение 1958/59 сезона «Мотеруэлл» продал Бейкера в «Сент-Миррен», так как он был не в состоянии вытеснить из основного состава Иана Сент-Джона и Пэта Куинна.

Он забил победный гол за «Сент-Миррен» в своём дебютном матче, принеся победу со счётом 2:1 над командой своего брата Джо, «Хиберниан». 25 апреля 1959 года он забил третий гол в матче «Сент-Миррена» против «Абердина» в финале кубка Шотландии 1959 года, в итоге его команда выиграла со счётом 3:1. Это был его восьмой гол в кубке Шотландии 1958/59 сезона, он забивал в каждом раунде. 30 января 1960 года он забил десять голов в матче против Университета Глазго, соперник был разгромлен со счётом 15:0. Джерри был лучшим бомбардиром клуба в 1958/59 и 1959/60 сезонах.

К этому времени Бейкера начали замечать ведущие английские клубы, и в ноябре 1960 года «Манчестер Сити» заплатил за его трансфер £ 17000. Бейкер провёл оставшуюся часть сезона 1960/61 и начало 1961/62 сезона с «Сити», прежде чем в ноябре 1961 года был продан «Хиберниан» за £ 18000. В течение следующих двух лет Бейкер забил 43 гола в 84 играх за клуб до перехода в «Ипсвич Таун» в декабре 1963 года. «Ипсвич» заплатил £ 25000 за Бейкера, и футболист оправдал свою цену, забив 66 мячей в 151 игре. «Ипсвич» затем в ноябре 1967 года продал Бейкера в «Ковентри Сити». В течение следующих двух сезонов Бейкер забил только шесть раз в более чем тридцати играх за «Ковентри». В октябре 1969 года «Ковентри» сдал Бейкера в аренду «Брентфорду», где он забил два гола в восьми играх. «Ковентри» уволил Бейкера в конце сезона. Бейкер затем подписал контракт с «Маргейтом» как играющий тренер. За это время он получил несколько травм: сначала вывихнул плечо в августе 1970 года, затем сломал несколько рёбер в ноябре. Несмотря на эти повреждения, Бейкер сыграл в общей сложности 48 матчей и забил шестнадцать голов, прежде чем покинуть клуб 30 сентября 1971 года. Затем он присоединился к «Нанитон Таун», а его последним клубом стал «Вустер Сити».

Национальная сборная 
Бейкер имеет двойное гражданство США и Великобритании, и когда стало ясно, что в нём не заинтересованы ни Шотландия, ни Англия, он сделал свой выбор в пользу США. Он присоединился к США во время начала отборочных матчей к чемпионату мира 1970. Его первый матч состоялся 17 октября 1968 года в отборе на кубок мира, его сборная со счётом 4:2 проиграла Канаде. В течение следующего месяца Бейкер начал шесть игр за США с первых минут, 2 ноября 1968 года он сделал дубль в матче квалификации на ЧМ против Бермуд, внеся свой вклад в победу со счётом 6:2. Его последняя игра за США закончилась поражением с минимальным счётом от Гаити 11 мая 1969 года. Это поражение лишило США шансов на место в финальной части мундиаля.

Тренерская карьера и годы после футбола 
В 1970 году Бейкер получил первый тренерский опыт, когда был нанят в качестве играющего тренера клуба «Маргейт». Он оставался в этой должности, пока не покинул клуб в сентябре 1971 года. Позже он руководил шахтёрской командой «Ковентри Кольер» в 1979/80 сезоне.

После ухода со спорта Бейкер работал на ковентрийском заводе «Jaguar». Обе его дочери, Карен и Лорриана, были спортсменками. Лорриана заняла пятое место в беге на 800 метров на Олимпийских играх 1984 года. В мае 2007 года Джерри Бейкер был включён в зал славы «Сент-Миррена». Он умер 24 августа 2013 года в возрасте 75 лет.

Примечания

Ссылки 
 Margate profile
 St. Mirren profile
 Photo of Baker at Manchester City

Футболисты США
Игроки сборной США по футболу
Игроки ФК «Челси»
Игроки ФК «Мотеруэлл»
Игроки ФК «Сент-Миррен»
Игроки ФК «Манчестер Сити»
Игроки ФК «Хиберниан»
Игроки ФК «Ипсвич Таун»
Игроки ФК «Ковентри Сити»
Игроки ФК «Брентфорд»
Игроки ФК «Нанитон Боро»
Игроки ФК «Вустер Сити»
Футбольные тренеры США